Аа () — род растений семейства Орхидные (подсемейство Orchidoideae, триба Cranichideae). Род включает 25 видов, произрастающих в Андах (Аргентина, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Венесуэла, Чили, Коста-Рика, Панама) на границе линии снегов возле горных ручьёв.

Название 
Первое научное описание видов рода было сделано в 1815 году Карлом Сигизмундом Кунтом, переименовавшим род Alsteinia в Aa, включая два вида, Aa argyrolepis и Aa paleacea.

Род назван, согласно одной из версий, в честь Питера ван дер Аа (1659—1733), голландского издателя книг и карт, в знак признательности за то, что он в 1698 году напечатал книгу Paradisus Batavus голландского ботаника Пауля Германа, скончавшегося в 1695 году. По другой версии род назван так с той целью, чтобы всегда быть первым в алфавитном порядке.

Название этого рода — одно из двух, наряду с , самых коротких действительных названий родов сосудистых растений по данным сайта Germplasm Resources Information Network (GRIN).

Биологическое описание 
Представители рода — травянистые растения с удлинёнными соцветиями, растущими от основной розетки, заканчиваясь маленьким белым опрокинутым цветком с губой наверху. Эта губа имеет форму капюшона. Цветки испускает острый запах, который привлекает мух.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 25 видов:

  (Аргентина)
  (Колумбия и Эквадор)
 
  (Перу, Боливия)
  (Колумбия и Эквадор)
  (Колумбия и Эквадор)
  (Перу)
  (Боливия)
  (Колумбия, Эквадор,Венесуэла)
  (Аргентина)
  (Колумбия, Эквадор)
  (Аргентина)
  (Эквадор)
  (Колумбия, Эквадор, Венесуэла)
  (Перу, Боливия)
  (Перу)
  (Боливия)
  (Чили)
  (Коста-Рика, Боливия)
  (Эквадор)
  (Перу)
  (Аргентина)
  (Боливия)
  (Боливия)
  (Перу и северо-восток Аргентины)

Примечания 

Орхидные
Травы
Флора Южной Америки